Waldbrücke steht für:
 Waldbrücke (Wild), eine aus mehreren zusammenhängenden Waldgebieten bestehende Brücke zum großräumigen Wildwechsel
 Waldbrücke, Ortsteil der Gemeinde Weingarten (Baden)